A bérlet jelentése lehet

 Bérleti szerződés 
 Bérletjegy